Kreysig ist der Name von:

 Georg Christoph Kreysig (1695–1758), deutscher Historiker und Numismatiker
 Friedrich Ludwig Kreysig (1770–1839), deutscher Mediziner, Botaniker und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Kreyssig
 Kreißig